Brown est un mot anglais qui signifie . C'est notamment un patronyme anglo-saxon.

Nom de famille

A 
  ;
 Addison Brown (1830-1913), juriste et botaniste américain ;
 Adwin Brown (1990-), acteur américain ;
 A. J. Brown (1997-), joueur américain de football américain ; 
 Alan Brown (1919-2004), pilote automobile anglais ;
 Alan Brown (1970-), homme politique écossais ;
 Albert Joseph Brown (1861-1938), avocat, homme d’affaires et sénateur anglo-québécois ;
 Alec Brown (né en 1992), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955), anthropologue britannique ;
 Alice Brown (née en 1960), athlète américaine ;
 Alice Brown (écrivaine) (1857-1948)
 Alison Brown (née en 1962), musicienne américaine ;
 Allan Brown (1926-2011), footballeur puis entraîneur de football écossais ;
 
 Ann Dudin Brown (1822-1917), mécène britannique
 Anthony Brown (né en 1992), joueur américain de basket-ball ;
 Antiesha Brown (née en 1992), joueuse américaine de basket-ball ;
 Antonio Brown (né en 1988), joueur américain de football américain ;
 Anne Brown (9 août 1912 - 13 mars 2009) est une soprano américaine
 Archie Brown (né en 1938), historien et politologue britannique ;
 Arnie Brown (1942-2019), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 
 Arthur Erwin Brown (1850-1910), herpétologiste et directeur de zoo américain ;
 Audrey Brown (1913-2005), athlète britannique ;

B 
 
 Barnum Brown (1873-1963), paléontologue américain ;
 Barrett Brown (1981-), journaliste , essayiste et écrivain satirique américain ;
 Ben Brown (1921-1997) dessinateur de comics ;
 
 Bernard B. Brown (1898-1981), ingénieur du son américain ;
 Betty Brown (1896-1975), actrice américaine ;
  ;
 Bille Brown (1952-2013), acteur et directeur de théâtre australien ;
 Blake Ellender Brown (1987-), actrice américaine ;
 Blair Brown (née en 1947), actrice américaine ;
 
 Bobbi Kristina Brown (1993-2015), chanteuse et personnalité des médias et de la téléréalité américaine ;
  ;
 Bonnie Brown (née en 1941), femme politique canadienne ;
  ;
 Brennan Brown (né en 1968), acteur américain ;
 Brett Brown (né en 1961), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Brittany Brown (née en 1999), athlète américaine ;
 Brooks Brown (né en 1985), joueur de baseball américain ;
 Bryan Brown (né en 1947), acteur, producteur et scénariste australien ;
 Byron Brown (né en 1958), homme politique américain ;

C 
 Caleb Marshall Brown est un paléontologue canadien travaillant à Drumheller, en Alberta.
 Cameron Brown (né en 1972), triathlète néo-zélandais ;
 Capability Brown (1716-1783), paysagiste anglais ;
  ;
 Carlinhos Brown (né en 1962), musicien brésilien ;
 Carlon Brown (né en 1989), basketteur américain ;
  ;
 Carter Brown (1923-1985), auteur de romans policiers anglo-australien ;
 Cecil Brown (1850-1917), avocat, homme politique, homme d'affaires et banquier américain ;
 
 
 Chelsea Brown (1947-2017), actrice américaine ;
 Chester Brown (né en 1960) auteur de bandes dessinées canadien ;
 
 Chucky Brown (né en 1968), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Cindy Brown (né en 1965), joueuse américaine de basket-ball ;
 Clair Alan Brown (1903-1982), botaniste américain ;
 Clancy Brown (né en 1959), acteur et producteur américain ;
 Clarence Brown (1890-1987), réalisateur et producteur américain ;
 Clarence Gatemouth Brown (1924-2005), bluesman américain ;
 Cleo Brown (1909-1995), pianiste et une chanteuse américaine ;
 Clifford Brown (1930-1956), jazzman américain ;
 
 Corey Brown (né en 1985), joueur américain de baseball ;
 
 Craig Brown (né en 1940), footballeur et entraîneur écossais ;

D 
 Damone Brown (né en 1979), basketteur américain ;
 Dan Brown (né en 1964), écrivain américain ;
 
 
 
 Debra Brown (1962-), tueuse en série américaine ;
 Deborah Washington Brown (1952-2020), informaticienne et chercheuse américaine ;
 
 Denham Brown (né en 1983), joueur de basket-ball canadien ;
 
 Denise Scott Brown (1931-), architecte urbaniste américaine originaire de Rhodésie ;
 
 Derek Denny-Brown (1901-1981), neurologue britannique ;
 Derren Brown (né en 1971), illusionniste anglais ;
 Derrick Brown (né en 1987), joueur américain de basket-ball ;
 Devin Brown (né en 1978), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Domonic Brown (né en 1987), joueur de baseball américain ;
 Dorothy Lavinia Brown (1919-2004), chirurgienne, politicienne et professeure afro-américaine ;
 Douglas Brown (né en 1964), joueur de hockey sur glace américain ;
 Douglas Clifton Brown (1879-1958), homme d'État britannique ;
 Douglas Walkden-Brown, dit Doug Brown (1921-2013), homme politique fidjien ;
 
 Dusty Brown (né en 1982), joueur américain de baseball.

E 
 Earl Brown (né en 1952), joueur portoricain de basket-ball ;
 Earle Brown (1926-2002), compositeur américain de musique contemporaine ;
 Ed Brown (1928-2007), joueur de football américain ;
 Elaine Brown (née en 1943), femme politique américaine ;
 Ellen Brown (19?-), réalisatrice américaine ;
 Ellen Hodgson Brown (née en 1945), essayiste américaine ;
 Elton Brown (né en 1983), joueur américain de basket-ball ;
 Emil Brown (né en 1974), joueur de baseball américain ;
 Eric Brown (1919-2016), aviateur anglais ; 
 Eric Brown (né en 1960), auteur américain de science-fiction ;
 Erika Brown (née en 1998), nageuse américaine ;
 
 Errol Brown (1943-2015), chanteur jamaïcain ;
 Everett Brown (1902-1953), acteur américain ;
 Ezra Brown (1944-), mathématicien américain ;

F 
 Felicio Brown Forbes (1991-), footballeur costaricien ;
 Fiona Brown (1995-), footballeuse écossaise ;
 Ford Madox Brown (1821-1893), peintre britannique ;
 Foxy Brown (née en 1979), rappeuse américaine ;
 Frank A. Brown (1876-1962), peintre américain ;
  ;
 Freda Brown (1919-2009), femme politique australienne ;
 Fredric Brown (1906-1972), écrivain américain ;

G 
 Garrett Brown (né en 1942), cinéaste, inventeur de la Steadicam ;
 
 Geoff Brown (né en 1924), joueur de tennis australien ;
 
 George Loring Brown (1814-1889), peintre américain ;
 George S. Brown (1918-1978), général de l’United States Air Force ;
  ;
 Glen Brown (1944-2019), musicien et producteur jamaïcain de reggae ;
 Glenn Brown (1854-1932), architecte et historien américain ;
 Glenn Brown (1966-),  peintre britannique ;
 Godfrey Brown (1915-1995), athlète britannique ;
 Gord Brown (né en 1960), homme politique canadien ;
 
 Grace Brown (1886-1906), ouvrière américaine dont le meurtre a servi de base au roman de Theodore Dreiser intitulé Une tragédie américaine ;
 Graeme Brown (né en 1979), cycliste australien ;
 Graham Brown (né en 1984), joueur américain de basket-ball ;
 
 Guillermo Brown (1777-1857) irlandais, le père de la marine argentine ;

H 
 Harold Brown (1927-2019), physicien et homme politique américain ; 
 Harcourt Brown (1900-1990), historien des sciences canadien ;
 Harrison Bird Brown (1831-1915), peintre américain ;
 Harrison Brown (1917-1986), physicien et chimiste américain ;
 
 Helen Jean Brown (1903-1982), botaniste américaine ;
 
Henry Braithwaite Brown (1845-1900), avocat canadien ;
 Herbert C. Brown (1912-2004), chimiste américain, prix Nobel en 1979 ;
 Hilyard Brown (1910-2002), directeur artistique américain ;
 Hubie Brown (né en 1933), entraineur américain de basket-ball ;

I 
 Iona Brown (1941-2004), chef d'orchestre britannique ;
  (1919-2017), auteur et cryptanalyste britannique ;
 Ivan Brown (1908-1963), bobeur américain ;

J 
 Jabari Brown (né en 1992), joueur américain de basket-ball ;
 
 Janeek Brown (née en 1998), athlète jamaïcaine ;
 
 Jaylen Brown (né en 1996), joueur américain de basket-ball ;
 Jaylon Brown (né en 1994), joueur américain de basket-ball ;
 Jeannette Brown (1934-), chimiste et historienne des sciences américaine ;
 
 Jeremiah Brown (né en 1985), rameur canadien ;
 Jerry Brown (né en 1938), homme politique américain ;
 Jesse Brown (1944-2002), homme politique américain ;
 
 Joanna Brown (née en 1992), triathlète canadienne ;
 Jocelyn Brown (née en 1950), chanteuse américaine ;
 Jody Brown (née en 2002), footballeuse jamaïcaine ;
 
 Joel Brown (né en 1980), athlète américain ;
 John-Lewis Brown (1829-1890), peintre français ;
  (1845-1935) professeur de l'Université de Canterbury dans Christchurch
 
 Johnny Brown (1937-2022), acteur et chanteur américain ;
 
 
 Joseph Emerson Brown (1821-1894), homme politique américain et gouverneur de Géorgie ;
 Joseph Epes Brown (1920-2000), universitaire et anthropologue américain spécialiste des traditions et religions amérindiennes ;
 José Luis Brown (1956-2019), footballeur argentin ;
 Judith C. Brown (1946-), historienne américaine ;

K 
 Kaci Brown (née en 1988), chanteuse américaine ;
 Kate Brown (née en 1960), femme politique américaine ;
 Kate Brown (née en 1950), chercheuse américaine ;
 Karl Brown (1896-1990), directeur de la photographie, réalisateur et scénariste américain ;
 Kasey Brown (née en 1990), joueuse de squash australienne ;
 Kedrick Brown (né en 1981), joueur de basket-ball américain ;
 
 
 Kwame Brown (né en 1982), joueur américain de basket-ball ;

L 
 
 Lascelles Brown (né en 1974), pousseur de bobsleigh jamaïcain ;
 Laura Brown (née en 1986), coureuse cycliste canadienne ;
 Lawrence Brown (1905-1988), musicien américain ;
 Lawrence Gerald Brown (1943-), mathématicien américain ;
 L. Carl Brown (1928-2020), universitaire américain ;
 Leah Brown Allen (1884-1973), astronome américaine et professeur d'astronomie ;
 Les Brown (1912-2001), chef d’orchestre big band, compositeur et arrangeur américain ;
 Lew Brown (1893-1958), parolier américain ;
 Lexie Brown (1994-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Linda Brown (1943-2018), enseignante et activiste afro-américaine ;
 Lorenzo Brown (né en 1990), joueur américain de basket-ball ;
 Louise Brown (née en 1978), premier bébé éprouvette ;
  ;
 Lynne Brown (née en 1961), femme politique sud-africaine ;

M 
 Marcus Brown (né en 1974), joueur américain de basket-ball ;
 
 Marion Brown (1935-2010), jazzman américain ;
 
 Markel Brown (né en 1992), joueur américain de basket-ball ;
 Marquise Brown (né en 1997), joueur américain de football américain ;
 Matt Brown (né en 1981), pratiquant de MMA américain ;
 Matthew Brown (né en 1982), joueur de baseball américain ;
  (1964-2011), auteur et historien américain ;
 Maxine Brown (1939-), chanteuse américaine de soul et rhythm and blues ;
  (1931-2019), chanteuse américaine () ;
 Melanie Brown (née en 1975), chanteuse et actrice anglaise ;
 Melville W. Brown (1887-1938), réalisateur et scénariste américain ;
 
 
 
  (née en 1949), chanteuse et actrice canadienne ;
 Monty Brown (1970-), joueur de football américain et catcheur (lutteur professionnel) américain ;
 Mordecai Brown (1876-1948), joueur de baseball américain ;
 Morton Brown (né en 1931), mathématicien américain ;
 Moses Brown (1738-1836), industriel américain ;
 Myles Brown (né en 1992), nageur sud-africain ;
 Myron Brown (1969-), joueur américain de basket-ball ;

N 
  ;
  ;
 Nathan J. Brown (né en 1958), professeur et chercheur américain spécialiste du droit et de la politique du Moyen-Orient ;
 Neil Brown Jr. (1980-), acteur américain ;
 Nellie Brown (1876-1956), botaniste et phytopathologiste américaine ;
 Newsboy Brown (1905-1977), boxeur américain ;
  ;
 Nicholas Edward Brown (1849-1934), botaniste britannique ;
  ;
 Nicole Brown Simpson (1959-1994), épouse d'O. J. Simpson.
 Noel Brown (né en 1926), joueur américain de tennis ;
 Norman Brown (né en 1963), guitariste de jazz américain ;
 Norman O. Brown (1913-2002), universitaire et philosophe américain ;

O 
 Olo Brown (né en 1967), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Olympia Brown (1835-1926), femme pasteur et suffragette américaine ;
 Orlando Brown (né en 1987), acteur américain ;
 Orlando Brown Jr. (né en 1996), jour américain de football américain ;
 Orville Brown (1908-1981) catcheur (lutteur professionnel) et promoteur de catch américain ;
 Oliver Brown (1839-1859), abolitionniste américain ;
 Olivia Brown (née en 1960), actrice américano-allemande ;
 Oscar Brown (1926-2005), chanteur américain ;

P 
 Pamela Brown (1917-1975), actrice anglaise ;
 Panama Al Brown (1902-1951), boxeur panaméen ;
 Pat Brown (1905-1996), homme politique américain ;
 
 
 
 
 
 
 P. J. Brown (né en 1969), joueur américain de basket-ball ;

R 
 Ralph Brown (1957-), acteur, scénariste et écrivain britannique ;
 Randy Brown (né en 1968), joueur américain de basket-ball ;
 Ray Brown (1926-2002), jazzman américain ;
  ;
 Rex Brown (né en 1964), musicien rock américain ;
 Rickey Brown (né en 1958), joueur américain de basket-ball ;
 Rita Mae Brown (né en 1944), écrivain américain ;
  ;
  ;
  ;
 Ron Brown (né en 1961), athlète américain ;
 Ronald Brown (1941-1996), homme politique américain ;
 Ronald Brown (né en 1935), mathématicien britannique ;
 Roosevelt Brown (1932-2004), joueur américain de football américain ;
 Rosalind Brown (1872-1964), directrice d'école britannique ;
 Rosemary Brown (1930-2003), femme politique canadienne ;
 Rosemary Brown (spirite)  (1916-2001), compositrice et médium britannique
 Rosey Brown (1932-2004), joueur américain de football américain ;
 Ross Brown (1934-2014), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Rowland Brown (1897-1963), scénariste et réalisateur américain ;
 Roy Brown (1925-1981), chanteur et pianiste américain ;
 
 Ruth Brown (1928-2006), chanteuse américaine ;

S 
 Sam Brown (née en 1964), chanteuse américaine ;
 Sandra Brown (née en 1948), autrice américaine de romans d'amour et de romances policières ;
 
 Sean Brown (né en 1976), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Shannon Brown (né en 1985), joueur américain de basket-ball ;
 Shelley-Ann Brown (née en 1980), bobeuse canadienne ;
 Sherrod Brown (né en 1952), homme politique américain ;
 Shontel Brown (née en 1975), femme politique américaine ;
 
 Sky Brown (née en 2008), skateuse britannique ;
 Sophina Brown (1976-), actrice américaine de télévision
 Spencer Brown (né en 1998), joueur américain de football américain ;
 
 
 Sterling Brown (1901-1989), poète américain ;
 Sterling K. Brown (1976-), acteur américain ;
 Stevie Christopher Brown (1987-), joueur américain de football américain ;

T 
 Tamzin Brown (19?-), actrice anglaise ;
 Taylor Brown (né en 1982), écrivain américain ;
 Texas Johnny Brown (1928-2013), guitariste, chanteur et auteur-compositeur de blues américain ;
 
 Tico Brown (1957-), joueur américain de basket-ball ;
 Tierre Brown (né en 1979), joueur américain de basket-ball ;
 
 
 Tina Brown, (née en 1953) journaliste et biographe américano-britannique ;
 Thomas Townsend Brown (1905-1985), physicien américain ;
 
 Tona Brown (1979-), mezzo-soprano et violoniste américaine ;
 
 
 Trisha Brown (1936-2017), danseuse et chorégraphe américaine ;
 Troy Brown (né en 1971), joueur américain de football américain ;

V 
 
 Vicki Brown (1940-1991), chanteuse et choriste britannique ;
 Victoria Brown (née en 1985), joueuse de water-polo australienne ;
 Violet Brown (1900-2017), supercentenaire jamaïcaine ;
 Vitto Brown (né en 1995), joueur américain de basket-ball ;

W 
 
 
 Wes Brown (né en 1979), footballeur anglais ;
 Wes Brown (né en 1982), acteur américain ;
 Wilbert Brown (né en 1984), joueur américain de basket-ball ;
 
 .

Toponymie  

 Brown, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.
 Arrondissement Almirante Brown, partido de Buenos Aires.
 , différents comtés des États-Unis.
 
 Brown Peak, volcan de l'Antarctique.
 Vallée Brown, une vallée située en Antarctique.

Bâtiments
 The Brown Hotel, un hôtel américain situé à Louisville, dans le Kentucky.
 Jim Brown House, une maison américaine située dans le comté de Summit, dans l'Ohio.
 Jim Brown Tavern, une taverne américaine située dans le même comté de Summit, dans l'Ohio.

Hydronymie 

 Rivière Brown, un affluent de la , dans la Péninsule Avalon, à Terre-Neuve, au Canada ;
 Rivière Brown, un cours d'eau coulant dans Chaudière-Appalaches au Québec (Canada) et dans le Maine (États-Unis) ;
 Lac Brown, un lac en Mauricie, au Québec, au Canada ;
 Brown, un cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Art et culture

Personnages de fiction 

 Buster Brown, personnage de bande dessinée ;
 Charlie Brown, personnage de la fiction Peanuts ;
 Emmett Brown, personnage de la trilogie Retour vers le futur ;
 Felicity Brown, personnage de la bande dessinée XIII ;
 Rembrandt Brown, personnage de la série télévisée Sliders : Les Mondes parallèles ;
 Sally Brown, personnage de la fiction Peanuts ;
 Stéphanie Brown, personnage de DC Comics ;
 Teela Brown, personnage de science-fiction créé par l'écrivain Larry Niven ;
 Père Brown, détective de fiction créé par l'écrivain britannique Gilbert Keith Chesterton.

Titres d’œuvres 

 Brown, le deuxième album du groupe de nu metal californien P.O.D. ;
 Chris Brown, premier album du chanteur américain Chris Brown ;
 Harry Brown, film britannique réalisé par Daniel Barber sorti en 2009 ;
 Jackie Brown, film américain de 1997 réalisé par Quentin Tarantino ;
 Murphy Brown, série télévisée américaine ;
 Mr Brown, roman policier d'Agatha Christie.

Éducation 
 Université Brown, université privée de l'état de Rhodes Island aux États-Unis
 Brown Bears, club sportif universitaire américain de l'université éponyme

Économie 
 Asea Brown Boveri, groupe helvético-suédois de biens d'équipement
 Brownie Brown, studio de développement de jeux vidéo

Autres 
 Brown, un des gènes de la drosophile définissant un mutant au corps brun
 , de la marine argentine
 Hot Brown, une sorte de sandwich américain
 Brown Brigade, groupe de heavy metal
 Brown-out (anglicisme) Perte de motivation au travail due à l'absurdité des tâches confiées par l'employeur

Référence 

Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis